

Schepen 
 Noordam (schip, 1902)
 Noordam (schip, 1938)
 Noordam (schip, 1984)
 Noordam (schip, 2006)

Overig 
 Fort Noordam, voormalig fort bij Zevenbergen